Cové, cidade do Benin
 Cove (Oregon)
 Cove (Arkansas)
 Cove (Texas)
 Cove (Utah)

Desambiguações de topônimos